V soubojích 14. ročníku Slovenské fotbalové divize 1978/79 (jedna ze skupin 3. nejvyšší soutěže) se utkalo 12 týmů po třech skupinách dvoukolovým systémem podzim - jaro.

Skupina Západ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Mužstvu TJ Trnávka Bratislava byly odebrány dva body.

Skupina Střed 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Skupina Východ 

Zdroj: 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Odkazy

Reference

Literatura 
 Jindřich Horák, Lubomír Král: Encyklopedie našeho fotbalu (1896 – 1996/97), Libri 1997

Slovenská fotbalová divize
Fotbal na Slovensku v roce 1978
Fotbal na Slovensku v roce 1979